Rinnichbach und Rinnichgraben sind Gewässernamen im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg:

 Rinnichbach (Betzenbach), linker Zufluss des Oberlaufs Taubbach des Betzenbachs (zur Speltach) bis vor Banzenweiler, Gemeinde Frankenhardt
 Rinnichgraben (Brettach), linker Zufluss der Brettach (zur Jagst) gegenüber Brettheim, Gemeinde Rot am See
 Rinnichgraben (Entenbach), linker Zufluss des Entenbachs (zur Jagst) bei Satteldorf